Przysowy ist ein polnischer Ortsname:
 Przysowy (Chorzele), Ort im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien
 Przysowy (Jedwabno), untergegangener Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Omulefmühle, Kreis Neidenburg, Ostpreußen

Siehe auch: Przysowa